DNB steht für:

 Deutsche Nationalbibliothek, Archivbibliothek für deutschsprachige Medien
 DNB ASA, norwegisches Geldinstitut
 De Nederlandsche Bank, Zentralbank der Niederlande
 Deutsche Notenbank, Zentralbank der DDR (1948–1968)
 Deutsches Nachrichtenbüro, Presseagentur des nationalsozialistischen Staats (1933–1945)
 Dictionary of National Biography, biographisches Standardwerk der britischen Geschichte

DnB steht für:
 Drum and Bass, elektronische Musikrichtung

DNb steht für:
 DNb (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

Abkürzung